Комнина Немањић је била супруга Димитрија Прогонија архонта од Кроје и касније Гргура Комона архонта Елбасана. Била је ћерка српског краља Стефана Првовенчаног и Евдокије Анђел.

Биографија

Породица, детињство и младост 

Комнена је ћерка српског краља Стефана Првовенчаног и Евдокије Анђел. Имала је четири брата:Стефана Радослава (владао од 1227 до 1234), Предислава који је касније постао трећи српски архиепископ и добио назив Сава, Стефана Владислава (1234-1243) и полубрата Стефана Уроша I (1243-1276). Комнина је рођена око 1194. године.

Брак са Димитријем Прогонијем 

Комнина се 1208. године удала за Димитрија Прогонија. Димитрије се 1208. или 1209. године помиње као "Arbanensis princeps" и "iudex Albanorum". Једно Димитријево писмо Дубровчанима, чија година издања није позната, доноси информацију да је Димитрије носио високу византијску титулу панхиперсеваста. Свакако ју је добио као зет српског владара. Преговарао је са Вукановим наследницима Ђорђем и Владином о заједничком рату против Млетачке републике. Умро је 1215. године, када је Комнина имала око 21 годину.

Брак са Гргуром Камоном 

Млада удовица се убрзо преудала за Димитријевог наследника, Гргура Камону, новог господара Кроје. Димитрије Хоматијан, тада хартофилакс, помиње Гргура као севаста. Гргур је претходно био ожењен са ћерком Ђина Прогонија, чије име није познато. Детаљи о браку Гргура и Комнине познати су на основу писма Димитрија Хоматијана новом владару Кроје из кога се сазнаје да је Гргур раскинуо брак са ћерком покојног архонта Ђина Прогонија и оженио се "благородном Комнином", ћерком српског великог жупана. Камона је била стрина Гргурове бивше супруге, те је брак изазвао негодовање околине. Камона је из тих разлога тражио да му Хоматијан дозволи склапање брака, те је из тих разлога охридски хартофилакс и послао писмо.

Будући да се Комнина помиње у писму као ћерка великог жупана, брак је закључен пре него што је Стефан Првовенчани добио краљевску круну, дакле пре 1217. године. Такође, пошто је Хоматијан тада носио титулу хартофилакса, брак мора да је закључен пре него што је понео титулу охридског архиепископа (крај 1216. или почетак 1217. године). Брак је, стога, највероватније закључен током 1216. године.

Потомство 
Да ли је и колико деце Комнина имала са Димитријем, није познато. Није познато колико је деце имала ни у браку са Гргуром Камоном. Једна Комнинина ћерка помиње се 1253. године као жена Арбанаса Голема од стране Георгија Акрополита. Она је означена као сестричина никејске царице Ирине, жене Алексија Палеолога. О другим потомцима Комнине ништа се не зна. Постоје претпоставке да позната арбанашка породица Аријанита Комнина води порекло од ове принцезе из династије Немањића.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 Пурковић, Миодраг, Принцезе из куће Немањића, Пешић и синови, Београд (1996)

Немањићи
Личности Краљевине Србије у средњем веку
Стефан Првовенчани
Кроја